Le tournoi de tennis de Sarasota est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Jelena Dokić remporte le simple dames. En finale, elle bat Tatiana Panova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jelena Dokić et Elena Likhovtseva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sarasota
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2002
Sarasota
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis en avril 2002